Касиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Касиновка — деревня в Щигровском районе Курской области.

Украина 
 Касиновка — село в Каменском районе Днепропетровской области.